Червленовский сельский совет () — входит в состав
Лебединского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Червленое
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Червленое 
 с. Грушевое 
 с. Новоселовка 
 с. Чижово

Примечания 

Местные советы (Лебединский район)